József Balassa ist der Name folgender Personen:

* József Balassa (Philologe) (1864–1945), ungarischer Sprachwissenschaftler und Pädagoge
 József Balassa (Sänger) (1893–1945), ungarischer Sänger (Tenor)